Lyn 1896 FK
 Lynx (sterrenbeeld)